Giuseppe Donati, (1836-1925), musicista italiano, inventore dell'ocarina classica.
 Giuseppe Donati, (1889-1931), giornalista italiano, considerato un pioniere del giornalismo d'inchiesta.
 Giuseppe Donati, (?-?), imprenditore e dirigente sportivo italiano, già presidente del Pisa Sporting Club.